Йоханнес Херманюс Хендрикюс (Ян) Зварткрёйс (; 18 января 1926, Элст, Гелдерланд, Нидерланды — 7 марта 2013, Амерсфорт,  Утрехт, Нидерланды) — нидерландский футбольный тренер.

Биография 
В 1950-е он выступал на позиции правого защитника в ХВЦ из Амерсфорта. В 1962 году, будучи капитаном Королевских военно-воздушных сил Нидерландов, возглавил футбольную сборную страны среди военных. Позднее Зварткрейс стал помощником главного тренера сборной Нидерландов Георга Кнобела и его преемника Эрнста Хаппеля. В 1978 году эта сборная дошла до финала чемпионата мира, где в дополнительное время уступила сборной Аргентины — 1:3.

В том же 1978 году Зварткрейс возглавил национальную команду, которую вывел на чемпионат Европы-1980. Но на нём нидерландцы не смогли выйти из группы, и в 1981 году Зварткрейс уступил должность главного тренера Кесу Рейверсу.

Позднее специалист возглавлял сборные Нидерландских Антильских островов и Тринидада и Тобаго.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Спакенбюрг»
Тренеры сборной Нидерландов по футболу
Тренеры сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Тренеры сборной Нидерландских Антильских островов по футболу